Las siglas HDR pueden referirse a:

 Informe de desarrollo humano o Informe sobre Desarrollo Humano o HDR (Human Development Report)
 Alto rango dinámico, en audio o vídeo (High dynamic range en inglés)
 Renderización de alto rango dinámico, en gráficos por computadora (High-dynamic-range rendering en inglés)
 Imágenes de alto rango dinámico, en fotografía digital (High-dynamic-range imaging en inglés)
 Televisión de alto rango dinámico, en vídeo (High-dynamic-range video en inglés)
HDR10, estándar abierto de video de alto rango dinámico
HDR10+, tecnología de video de alto rango dinámico (HDR) que agrega metadatos dinámicos